

Sigle 
 Karakoram Highway – Strada del Karakorum

Codici 
 KKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kongiganak (Stati Uniti d'America)
 kkh – codice ISO 639-3 della lingua khün